Auffenberg est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1873-1945), avocat et homme politique allemand ;
  (1744-1815), maréchal austro-hongrois ;
  (1887-1967), lieutenant-général autrichien de la Wehrmacht ;
  (1798-1857), dramaturge et poète allemand ;
 Moritz von Auffenberg (1852-1928), général et ministre de la guerre austro-hongrois ;
  (1854-1918), écrivaine, peintre et collectionneuse autrichienne d'art populaire dalmate ;
  (1928-2004), biologiste américain.

Toponyme 

 Auffenberg, partie des communes de Ebersdorf, Hartl et Kaindorf, dans le district Hartberg-Fürstenfeld en Styrie.

Patronyme allemand
Toponymie allemande